Zum Löwen steht für
Herberge zum Löwen, Seelbach im Schwarzwald 
Brauhaus „Zum Löwen“, Mühlhausen/Thüringen
Gasthaus zum Löwen in Gutach

Siehe auch:
 Gasthaus zum bunten Löwen
 Gasthof zum Löwen
 Loge Zum Westfälischen Löwen Schwelm
 Posthotel Löwen
 Zum Goldenen Löwen
 Zum Rothen Löwen